Danmarks basketballlandshold henviser til flere artikler:

Danmarks basketballlandshold (kvinder)
Danmarks basketballlandshold (herrer)